Дерево життя — символічне зображення космосу, мотив, поширений в багатьох культурах.
 Дерево Життя — поняття кабали.
 Дерево життя — художній фільм 2011 року режисера Терренса Маліка
 Дерево життя — фантастичний роман-трилогія Владіміра Кузьмєнка, вперше опублікований у 1993 році
 Дерево життя — різновид глиняної скульптури, поширений у центральній Мексиці